La Chilka est une rivière, affluent de l'Amour.
 Chilka est une ville se trouvant sur cette rivière.
 Chilka ou Shilka est le surnom du véhicule blindé soviétique  ZSU-23-4, nommé d'après la rivière du même nom.